Jméno či příjmení Dylan nosí více osobností:

 Dylan Fowler (* 1956) – velšský kytarista
 Dylan Thomas (1914–1953) – velšský básník
 Dylan Moran (* 1971) – irský komik, herec a scenárista
 Bob Dylan (* 1941) – americký písničkář